Arnstadt bezeichnet:

 Arnstadt, eine Kreisstadt in Thüringen
 (10745) Arnstadt, ein Asteroid des Hauptgürtels

Arnstadt ist der Name folgender Personen:

 Albert Arnstadt (1862–1947), deutscher Politiker
 Rudi Arnstadt (1926–1962), Hauptmann der Grenztruppen der DDR

Siehe auch:
 Arnstedt
 Arnstädt